Sister Sin — группа из Швеции, играющая в стиле хеви-метал. Была сформирована в 2002 году, и с тех пор выпустила пять альбомов. Лидер Sister Sin — вокалистка Лив Ягрелл.

История 
Sister Sin был сформирован в 2002 году. Основателем группы был ударник Дейв Санберг, а вокалистка Лив Ягрелл оказалась в Sister Sin по объявлению в газете. Через год после начала репетиций у группы было достаточно песен для записи первого диска. Dance of the Wicked, вышедший в 2003 году получил высокие оценки критиков. После этого Sister Sin стали выступать на одной сцене с такими группами как Cradle of Filth, W.A.S.P. и Доро.

В октябре 2008 года группа выпустила диск Switchblade Serenades, запись которого проходила в Гётеборге на студии Bohus Sound. Альбом занял 107 позицию в чарте Top Heatseekers журнала Billboard, в который включаются лучшие альбомы новых и развивающихся групп, ранее не попадавших в Топ-100 чартов Billboard. В поддержку альбома прошло два тура на территории США, в рамках которого Sister Sin выступали с Motörhead, Otep и Ill Niño.

В 2010 году вышел третий альбом Sister Sin — True Sound of the Underground. Лидер группы Лив Ягрелл сказала, что «это классный альбом с большим чувством, немного тяжелее, чем первый, но с мелодиями и ощущением, что это Sister Sin». В этом году басист Бентон Вайберг не мог принять участие во всех концертах тура по семейным обстоятельствам, и группа попрощалась с ним.

В 2011 году Sister Sin совместно с Доро сделали кавер на песню Motörhead «Rock-n-Roll».

7 ноября 2015 года на официальной странице Facebook и на странице в instagram Лив Ягрелл появилась информация о роспуске группы.

23 декабря 2019 года было объявлено, что группа воссоединилась и начнет гастроли в 2020 году.

Состав

Нынешний 
 Лив Ягрелл — вокал
 Джимми Хилтула — гитара
 Странд — бас-гитара
 Дейв Санберг — ударные

Бывшие участники 
 Крис — бас-гитара
 Бентон Вайберг — бас-гитара

Вначале все тексты в группе писал басист Крис. После его ухода все члены Sister Sin пытаются сделать свой вклад в этой области.

Лив Ягрелл в свободное от творчества время работает в тренажёрном зале инструктором по фитнесу. Сама она всегда занималась спортом или танцами. Также солистка увлекалась модельным бизнесом.

Стиль 
Лидер группы Лив Ягрелл сказала, что на Sister Sin оказали влияние такие группы как Motorhead, Motley Crue, Accept, W.A.S.P., Skid Row и Twisted Sister. Лив описала стиль Sister Sin следующим образом:

Старая школа истинного хеви-метала, очень приземлённая и честная. Мы играем увлекательную музыку!

Релизы

Альбомы 
 Dance of the Wicked — (2003)
 Switchblade Serenades — (2008)
 True Sound of the Underground — (2010)
 Now And Forever — (2012)
 Black Lotus — (2014)

Демозаписи 
 By Demos Be Driven vol. I — (2005)
 By Demos Be Driven vol. II — (2007)

EP 
 Smash The Silence EP (2007)

Синглы 
 Minor You Major Me — (2007)
 On Parole — (2008)
 One Out Of Ten — (2009)
 Outrage — (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рок-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы из Гётеборга